Prawo:
 Skrót oznaczający ocenę skutków regulacji – załącznik do projektu aktu normatywnego.
Inne:
 Kod IATA dla Portu lotniczego w Ostrawie.